Souamaa est une commune algérienne de la wilaya de M'Sila ;  
 Souamaâ est une commune algérienne de la wilaya de Tizi Ouzou.